Ро́уэлл (; иногда встречается транскрипция Рауэлл) — английская фамилия. Известные носители:
 Роуэлл, Виктория (род. 1959) — американская актриса.
 Рауэлл, Ньютон (1867—1941) — канадский юрист и политик, деятель Методистской церкви.
 Рауэлл, Рейнбоу (род. 1973) – американская писательница.